Дэвид Моррис:  (1930—2007) — британский политик, депутат Европейского парламента] (1984—1999).
  — американский писатель и педагог.
  (род. 1966) — британский политик.
 Моррис, Дэвид (род. 1984) — австралийский фристайлист.
 Моррис, Дэвид (род. 1988) — ирландский снукерист.